

Usages anciens 
Les emplois du terme d'Indes occidentales par les Européens lors des Grandes découvertes proviennent de l'Espagne. En d'autres termes, cela désignait l'Amérique. Il y avait :

 les Antilles britanniques (en anglais : British West Indies) devenues entre 1958 et 1962 la Fédération des Indes occidentales, éphémère État fédéral sous tutelle britannique ;
 les Indes occidentales danoises ou Antilles danoises ;
 les Indes occidentales espagnoles, nom donné par les conquistadors espagnols à l’Amérique ;
 les Indes occidentales françaises ou Antilles françaises ;
 les Antilles néerlandaises, ancien domaine de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales.

Usages actuels 
La dénomination West Indies (Indes occidentales) est encore utilisée aujourd'hui par les anglophones pour désigner cette partie du monde. Elle est notamment employée pour parler du regroupement de nations des Antilles au sein d'une même équipe en sport international, notamment pour le cricket. Dans ces cas, elle est parfois reprise en français, notamment par les commentateurs sportifs. L'expression est ainsi appliquée au cas suivant :
 Équipe des Indes occidentales de cricket

Voir aussi 

 Nouveau Monde
 Ancien Monde
 Indes orientales

Histoire de l'Amérique
Colonie